Thalassomembracis är ett släkte av kräftdjur. Thalassomembracis ingår i familjen Synagogidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ascothoracider
Thalassomembracis